Ястребов — русская фамилия. В варианте семинарских фамилий переводилась на латынь как Акципетров.

Известные носители 
 Ястребов, Александр Георгиевич (1905—1941) — участник Советско-финской и Великой Отечественной войн; Герой Советского Союза (посмертно).
 Ястребов, Анатолий Петрович (1939—2018) — советский и российский патофизиолог.
 Ястребов, Василий Петрович (1907—1944) — старший сержант, участник Великой Отечественной войны; Герой Советского Союза.
 Ястребов, Виктор Анатольевич (род. 1982) — украинский легкоатлет.
 Ястребов, Владимир Николаевич (1855—1899) — археолог, этнограф и педагог Российской империи.
 Ястребов, Владислав Викторович (род. 1960) — музыковед, библиограф.
 
 
 
 Ястребов, Митрофан Филиппович (1845—1906) — профессор Киевской духовной академии.
 
 Ястребов, Олег Александрович (род. 1981) — ректор Российского университета дружбы народов.
 
 Ястребов, Фёдор Александрович (1902—1973) — украинский историк, специалист в области истории Украины XIX века.
 Ястребов, Юрий Григорьевич (род. 1939) — советский, российский баянист, педагог, профессор.